Michael Ellis (1941–2018) – amerykański polityk, senator stanowy z Wisconsin
 Michael Ellis (ur. 1967) – brytyjski polityk, radca generalny Anglii i Walii
 Michael Ellis – amerykański montażysta filmowy
 Michael J. Ellis – brytyjski dramatopisarz i scenarzysta